Pecher ist ein Familien-, Berufs- und Örtlichkeitsname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Pächer.

Namensträger 
 Claudia Maria Pecher (* 1976), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Doris Pecher (* 1966), deutsche Wasserspringerin
 Erasmus Pecher (1606–1669), böhmischer Hammermeister, sowie Bürger- und Bergmeister von Neudek
 Friedrich Pecher (1927–2006), deutscher Fußballspieler
 Fritz Pecher (1927–2006), deutscher Fußballspieler
 Mario Pecher (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Martina Pecher (* 1957), österreichische Politikerin und Nationalratsabgeordnete (ÖVP)
 Otto Pecher (1903–1996), deutscher Richter
 Walter Pecher (1925–2010), deutscher Fußballspieler

Siehe auch 
 Harzer (Beruf), andere Berufsbezeichnung für den Harzer
 Pecherei
 Pächer

Familienname
Berufsname